

Cinema 
Under the Skin – film del 1914 diretto da Travers Vale
 Under the Skin - A fior di pelle (Under the Skin) – film del 1997 diretto da Carine Adler
Under the Skin – film del 2013 diretto da Jonathan Glazer

Letteratura 
 Sotto la pelle (Under the Skin) – romanzo di Michel Faber del 2000

Musica 
 Under the Skin – album di Lindsey Buckingham del 2006
 Under the Skin – DVD degli Skid Row del 2003

Videogiochi 
 Under the Skin – videogioco Capcom